Tatsuya Yamashita (Akashi, 7 de novembro de 1987) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Cerezo Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1987
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Consadole Sapporo